Tierra Caliente kan syfta på tre samhällen i Mexiko:

 Tierra Caliente, Chiapas, 
 Tierra Caliente, Tamazulápam del Espíritu Santo, Oaxaca, 
 Tierra Caliente, San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca,